Гарволин:

 Гарволин — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Гарволинский повят.
 Гарволин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство.